Westchester kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Westchester (Florida)
Westchester (Illinois)
West Chester (Pennsylvania)
Westchester County (staat New York)